Mikel Schreuders, né le 21 septembre 1998 à Oranjestad, est un nageur d'Aruba.

Carrière 
Mikel Schreuders est médaillé d'argent du 100 mètres nage libre et médaillé de bronze du 200 mètres nage libre aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de 2018 à Barranquilla.

Notes et références

Liens externes 

Nageur arubais
Nageur de nage libre
Naissance en septembre 1998
Naissance à Aruba
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2020